Бесдорф (нем. Besdorf) — топоним.

 Бесдорф — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. 
 Бёсдорф (Гольштейн) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. 
 Бёсдорф (Оре) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.